The Outsider
The Outsider (álbum de DJ Shadow)
The Outsider (1931), com Freda Whittaker e Harold Huth
The Outsider (1939), com George Sanders e Mary Maguire
The Outsider (1967), com Darren McGavin e Sean Garrison
The Outsider (1979), drama sobre o IRA
The Outsider (1994), faroeste com Grainger Hines e Vanusa Spindler
The Outsider (2002), com Naomi Watts e Keith Carradine
The Outsider (2014), com James Caan e Jason Patric
The Outsider (2018), com Jared Leto

The Outsiders
The Outsiders (banda do Reino Unido), estilo punk
The Outsiders (banda dos Estados Unidos), estilo rock de garagem
The Outsiders (livro), de Susan E. Hinton
The Outsiders (filme), adaptação do livro, com C. Thomas Howell e Matt Dillon
The Outsiders (documentário), produção de 2005 com depoimentos de várias celebridades
The Outsiders (telessérie)
The Outsiders (luta profissional), dupla formada por Scott Hall e Kevin Nash

Desambiguação